Bartholf Senff () — немецкое музыкальное издательство. Основано Бартгольфом Зенффом в 1850 году в Лейпциге. Выпустило первые издания сочинений Листа, Мендельсона, Шумана, Брамса, Рейнеке, Антона Рубинштейна, Сарасате (в том числе «Цыганские напевы»), Хубаи и прочих заметных композиторов эпохи. В 1907 году фирма была продана .

Кроме того, Зенф издавал два журнала:
 «Музыкальный ежегодник» (, 1842—1852)
 «Известия музыкального мира» (, 1843—1900).

Источники 
 Музыкальный словарь Гроува.

Ссылки 
 Страница издательства на International Music Score Library Project
 Signale für die musikalische Welt на Wikisource

Музыкальные издательства Германии